Dieser Artikel behandelt die kanadische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Kanada nahm zum siebten Mal an der Endrunde teil – nur bei der ersten Austragung war die Mannschaft nicht qualifiziert. Kanada qualifizierte sich durch Erreichen des Finales des CONCACAF Women’s Gold Cup 2018.

Qualifikation 
Als Qualifikation für die Mannschaften der CONCACAF diente der CONCACAF Women’s Gold Cup 2018, bei dem sich die beiden Finalisten und der Drittplatzierte direkt für die WM qualifizieren konnten und der Viertplatzierte die panamerikanischen Playoffs gegen den Dritten der Fußball-Südamerikameisterschaft der Frauen 2018 erreichen konnte. Kanada war für den Gold Cup automatisch qualifiziert und traf beim Turnier in den USA auf Costa Rica, Jamaika und Kuba. Im ersten Spiel wurde Jamaika mit 2:0 bezwungen. Das anschließende 12:0 gegen Kuba war für die Kubanerinnen ihre höchste Länderspielniederlage. Mit einem 3:1 gegen Costa Rica sicherte sich Kanada den Gruppensieg und traf im Halbfinale auf Panama. Mit 7:0 qualifizierten sich die Kanadierinnen für das Finale und die WM in Frankreich. Im Finale unterlagen sie dann den USA mit 0:2 – für die Kanadierinnen die 50. Niederlage im 60. Spiel gegen die USA.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Kenneth Heiner-Møller, der das Amt im Januar 2018 übernommen hatte, 20 Spielerinnen ein, von denen nur neun bereits im Kader für die WM 2015 standen. Sechs Spielerinnen kamen in allen fünf Spielen zum Einsatz, darunter Diana Matheson, die im Halbfinale ihr 200. Länderspiel machte. Beste Torschützinnen waren Adriana Leon mit 6 Toren sowie Jordyn Huitema und Rekordtorschützin Christine Sinclair mit je vier Toren. Insgesamt steuerten neun Spielerinnen mindestens ein Tor zu den insgesamt 24 Toren bei.

Halbfinale

Finale

Vorbereitung 
Im Januar reisen die Kanadierinnen nach Spanien, wo sie zunächst in einem Trainingsspiel auf die Schweiz trafen und anschließend gegen Norwegen mit 1:0 gewannen. Ende Februar/Anfang März nimmt Kanada wieder am Algarve-Cup teil, den die Kanadierinnen 2016 gewannen, und trifft dort auf Island (0:0) und WM-Neuling Schottland. Am 5. April gewann die Mannschaft in Manchester durch das 180. Länderspieltor von Christine Sinclair mit 1:0 gegen England. Am 8. April gewannen sie mit 2:1 erstmals gegen Nigeria in Murcia. Letzter Testspielgegner vor der Reise nach Europa waren am 18. Mai die Mexikanerinnen in Toronto, die mit 3:0 besiegt wurden. In Europa kamen die Kanadierinnen am 24. Mai gegen Spanien in Logroño zu einem torlosen Remis.

Kader 
Am 25. Mai wurde der Kader benannt.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Kanada aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 1 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit nicht auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Aufgrund des Modus konnte sie zudem nicht auf Jamaika treffen. Kanada wurde als Gruppenkopf der Gruppe E geloste. Zugelost wurden wie vier Jahre zuvor Ozeanienmeister Neuseeland und Europameister Niederlande, wodurch dies die einzige Gruppe mit zwei Kontinentalmeistern wurde. Dritter Gruppengegner ist Kamerun.

Gegen Neuseeland gab es vor der WM elf Spiele mit sechs Siegen, vier Remis und einer Niederlage im ersten Spiel 1987. Zuletzt trafen beide in der Gruppenphase der letzten WM aufeinander und trennten sich torlos. Gegen die Niederlande gab es ein Spiel mehr mit neun Siegen und drei Remis. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg in Eindhoven im April 2016. Das zuvor einzige WM-Spiel zwischen beiden bei der letzten WM endete 1:1. Gegen Kamerun hatten die Kanadierinnen noch nie gespielt. Im Juniorinnenbereich gab es ein Spiel bei der U17-WM 2016, das die Kanadierinnen mit 3:2 gewannen. Dabei kamen mit Julia Grosso, Jordyn Huitema, Emma Regan und Deanne Rose auch vier Spielerinnen aus dem Gold Cup-Kader zum Einsatz, sowie eine kamerunische Spielerin aus dem Kader der letzten Afrikameisterschaft, bei der sich Kamerun für die WM qualifizierte. Kanada erreichte mit zwei Siegen das Achtelfinale, verpasste durch die erste Niederlage gegen die Niederlande den Gruppensieg und verlor im Achtelfinale im 23. Spiel zum 14. Mal gegen die Schwedinnen.

K.-o.-Runde

Auszeichnungen  	
 Kadeisha Buchanan: Spielerin des Spiels gegen Kamerun 	
 Jessie Fleming: Spielerin des Spiels gegen Neuseeland
 Christine Sinclair : Spielerin des Spiels gegen die Niederlande

Einzelnachweise 

Kanada
2019